Rated R kan syfta på:

Rated R (album av Queens of the Stone Age) – Queens of the Stone Ages andra studioalbum från 2000
Rated R (album av Rihanna) –  Rihannas fjärde studioalbum frann 2009